Sex (livro), com fotos de Madonna
Sex (filme), produção muda de 1919
"Sex" (EP), da banda The 1975
"Sex", canção de Paula Cole do álbum Ithaca (álbum)
"Sex", single da banda alemã Oomph!

Desambiguação